Buvik Idrettslag é um clube de futebol da Noruega.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1901